Mændenes 35 kilometer kapgang under EM i atletik 2022 fandt sted den 16. august 2022 i München by, Tyskland.

Kalender

Resultater 
Løbet startede kl. 8:30.

Referencer 

35 kilometer kapgang mænd